Számos európai nemzeti nyelv veszi alapul írásrendszeréhez a latin ábécét.
A latin ábécéből az idők folyamán az egyes nyelvek jellegének megfelelő ábécék alakultak ki. Alább látható néhány ábécé, amely a latinból ered.

Eredeti latin ábécé

Kiterjesztett latin ábécé 
Az alábbi táblázatokban szereplő karakterek közül lehet, hogy nem mindegyik jelenik meg, az operációs rendszer és a böngésző verziójától, valamint a Unicode-betűtípusok meglététől vagy hiányától függően.

Az A–I tartományon alapuló betűk

A J–Z tartományon alapuló betűk

Megjegyzések 
A hawaii nyelv használja még a ' jelet a hang a torokban való képzésének jelzésére és ¯ hangsúlyjelet (ā, ē, ī, ō, ū) a magánhangzók hosszának kifejezésére.

A vietnámi nyelvben hangsúlyjelek vannak, amelyek bármely magánhangzó (a, â, ă, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y) fölött (vagy alatt) állhatnak; például: à, ầ, ằ, è, ề, ì, ò, ồ, ờ, ù, ừ, ỳ; ả, ẩ, ẳ, ẻ, ể, ỉ, ỏ, ổ, ở, ủ, ử, ỷ; ã, ẵ, ẫ, ẽ, ễ, ĩ, õ, ỗ, ỡ, ũ, ữ, ỹ; á, ấ, ắ, é, ế, í, ó, ố, ớ, ú, ứ, ý; ạ, ặ, ậ, ẹ, ệ, ị, ọ, ộ, ợ, ụ, ự, ỵ.

Összetett betűk az egyes nyelvekben:
 afrikaans: aa, aai, ae, au, dj, ee, eeu, ei, eu, gh, ie, ieu, oe, oei, oi, oo, ooi, ou, sj, tj, ui, uu;
 albán: dh, gj, ll, nj, rr, sh, th, xh, zh;
 aromun: dh, dz, lj, nj, sh, th, ts;
 baszk: (dd), dz, ll, rr, ts, (tt), tx, tz;
 cseh: ch;
 horvát: lj, nj;
 jupik: ng;
 katalán: ll, ny, ŀl, rr, ss;
 łacinka: dz, dź, dž;
 lengyel: ch, cz, dž, dź, sz, rz;
 magyar: cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs;
 máltai: għ; olasz: ch, gh, gn, gl, sc; portugál: ch, lh, nh, qu, sc, xc, ss, rr; spanyol: ch, gu, ll, qu, rr; szlovák: ch, ia, ie. üzbég: ch, gʻ, oʻ, sh, ts; vallon: ae, ch, dj, ea, jh, oe, oen, oi, sch, sh, tch, xh; vietnámi: ch, gi, kh, ng, nh, ph, th, tr; walesi: ch, dd, ff, ng, ll, rh, th; az Ñ helyett általában ng''-t írnak.

 
Nyelvekkel kapcsolatos listák